Трст може да се односи на:

 Трст, град у Италији
 Трст (округ)
 Трст (Виченца)
 Трст (филм)